Het ATP-toernooi van Bologna 1991 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 20 tot en met 26 mei 1991. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze vierde editie was de Australische nummer vier van de plaatsingslijst, Richard Fromberg.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna